Daddy's Girl – film del 1918 diretto da William Bertram
 Daddy's Girl – film del 1994 diretto da Bruce Postman
 Daddy's Girl – film per la televisione del 2002 diretto da Bill Eagles
 Daddy's Girl – film del 2006 diretto da D.J. Evans
 Daddy's Girl – film del 2006 diretto da Rozdoba Hallows e Tom Marshall